Der Kanton Le Sud-Médoc ist ein französischer Wahlkreis in den Arrondissements Bordeaux und Lesparre-Médoc im Département Gironde und in der Region Nouvelle-Aquitaine; sein Hauptort ist Lacanau.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 22 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Veränderungen im Gemeindebestand seit der landesweiten Neuordnung der Kantone 
2017: Fusion Cantenac und Margaux → Margaux-Cantenac

Lesudmedoc